Funeral for a Friend — пост-хардкор группа, созданная в городе Бридженд в 2001 году.

История 
20 марта 2013 году группа выступила в Московском клубе "Москва Hall" и 21 марта 2013 в клубе "Аврора" Санкт-Петербург, на разогреве играла российская рок-группа LKVR.

Стиль 
Стиль исполнения группы в основном расценивается, как пост-хардкор, но также их относят к исполнителям альтернативной рок-музыки. На творчество группы повлияли такие группы, как: Deftones, Iron Maiden, The Misfits и The Get Up Kids. Также в создании некоторых альбомов группу вдохновили Fightstar, The Blackout, Kids In Glass Houses, We Are The Ocean.

Участники группы 
Последний состав
 Matthew Davies-Kreye — вокал (2001-2016)
 Kris Coombs-Roberts — гитара, бэк-вокал (2001-2016)
 Gavin Burrough — гитара, бэк-вокал, бас-гитара (2008—2016)
 Richard Boucher — бас-гитара (2010-2016)

Бывшие участники
 Michael Davies — вокал (2001)
 Керри Roberts — гитара (2001—2002)
 Matthew Evans — вокал (2001—2002)
 Andi Morris — бас-гитара (2001—2002)
 Johnny Phillips — барабаны (2001—2002)
 Gareth Davies — бас-гитара, бэк-вокал (2002—2008)
 Darran Smith — гитара (2002—2010)
 Ryan Ричард — барабаны, перкуссия, скримминг (2002—2012)
 Pat Lundy — барабаны, перкуссия (2012-2014)

Дискография

Студийные альбомы 
 Casually Dressed & Deep in Conversation (2003)
 Hours (2005)
 Tales Don't Tell Themselves (2007)
 Memory and Humanity (2008)
 Welcome Home Armageddon (2011)
 Conduit (28 января 2013)
 Between Order and Model (2013 Reissue)
 Chapter and Verse (19 января 2015)

ЕР

Синглы

Видеоклипы 
 «The Art of American Football» (2002)
 «10.45 Amsterdam Conversations» (2002)
 «This Year’s Most Open Heartbreak» (2002)
 «Juneau» (2003)
 «She Drove Me to Daytime Television» (2003)
 «Bullet Theory» (2004)
 «Escape Artists Never Die» (2004)
 «You Want Romance?» (2004)
 «Juneau» (acoustic) (2005)
 «Streetcar» (2005)
 «Monsters» (2005)
 «History» (2005)
 «Roses for the Dead» (2006)
 «Into Oblivion (Reunion)» (2007)
 «Walk Away» (2007)
 «The Great Wide Open» (2007)
 «Waterfront Dance Club» (2008)
 «Beneath the Burning Tree» (2008)
 «Kicking and Screaming» (2008)
 «Rules and Games» (2009)
 «Wrench» (2010)
 «Serpents In Solitude» (2010)
 «Front Row Seats to the End of the World» (2010)
 «Sixteen» (2011)
 «Broken Foundation» (2012)
 «Best Friends and Hospital Beds» (2012)
 «The Distance» (2013)
 «Nails» (2013)
 «1%» (2014)
 Pencil Pusher (2015)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2016 году
Квинтеты
Хардкор-панк
Музыкальные группы в стиле эмо
Скримо-группы
Лауреаты премии Kerrang! Awards